Берло — имя собственное; распространено в виде фамилий и названий населённых пунктов.
 Берло — коммуна в Валлонии, расположенная в провинции Льеж, округ Варем.
 Берло, Андрей Иванович (в монашестве Арсений; кон.1670-х/нач.1680-х — 1744) — епископ Русской православной церкви, епископ Переяславский и Бориспольский.
 Берло, Анна Львовна (1859—1942) — историк, филолог, педагог.